Палеохори (, катаревуса Παλαιοχώριον, Палеохорион, в превод Старо село) е името на много селища в Гърция.

 Палеор със стара гръцка форма Палеохори, днес Фуфас, село в дем Еордея, Западна Македония;
 Палеохори, село в дем Аристотел, Централна Македония;
 Палеохори, село в дем Кушница, Централна Македония;
 Палеохори, село в дем Гревена, Западна Македония;
 Палеохори, село на остров Тасос, Източна Македония и Тракия;
 Палеохори, бивше село в дем Александрия, Централна Македония;
 Ставрос с име Палеохори до 1957 година, село в дем Гревена, Западна Македония;

Вижте също 
 Палеохора
 Палеохораки (в превод от гръцки Старо селце)
 Неохори (в превод от гръцки Ново село)
 Старо село